Ciudad Morelos steht für:

 Ciudad Morelos (Mexicali) (auch Cuervos), Ort im Municipio Mexicali, Baja California, Mexiko
 Ciudad Morelos (Playas de Rosarito), Ort im Municipio Playas de Rosarito, Baja California, Mexiko